L'eterno femminino (Det evige Had) – film del 1915 diretto da Hjalmar Davidsen
L'eterno femminino (The Fast Set) – film del 1924 diretto da William C. deMille